Рудольф Ангермюллер (; р. 2 сентября 1940, Гаддербаум) — немецкий музыковед, известный прежде всего как исследователь жизни и творчества В. А. Моцарта.

Биография 
Рудольф Ангермюллер родился в маленьком городке , недалеко от Билефельда. В 1961 году окончил в Билефельде консерваторию, где изучал теорию музыки, обучался игре на фортепиано и контрабасе. После окончания консерватории, до 1970 года, изучал музыковедение, а также романистику и историю в Майнце, Мюнстере и Зальцбурге. В 1970 году защитил в Зальцбургском университете докторскую диссертацию, посвящённую Антонио Сальери. Его диссертация насчитывала 1200 страниц: «Я просто не мог остановиться», — говорил Ангермюллер. Позже эта диссертация превратилась в 3-томную биографию композитора.

Между тем Ангермюллер с детства был страстным поклонником Моцарта и, как утверждает он сам, уже в 14 лет знал наизусть Каталог Кёхеля. В 1968—1975 годах он работал в Институте музыковедения при Зальцбургском университете и в конце концов принял австрийское гражданство. В 1982 году Ангермюллер возглавил научное отделение Международного фонда Моцартеум, в 1988—2004 годах был генеральным секретарём фонда.

Научная деятельность 
Научная деятельность Р. Ангермюллера посвящена главным образом Моцарту — очищению его биографии от романтических легенд и мифов.

Сочинения 
 Antonio Salieri. Sein Leben und seine weltlichen Werke unter besonderer Berücksichtigung seiner «großen» Opern.'' 3 Bände (1971—1974)
 Mozarts Reisen in Europa. 1762—1791
 Antonio Salieri. Dokumente seines Lebens unter Berücksichtigung von Musik, Literatur, Bildender Kunst, Architektur, Religion, Philosophie, Erziehung, Geschichte, Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und täglichem Leben seiner Zeit. 3 Bände (2000)
 Mozart 1485/86 bis 2003: Daten zu Leben, Werk und Rezeptionsgeschichte der Mozarts
 Florilegium Pratense. Mozart, seine Zeit, seine Nachwelt. Ausgewählte Aufsätze von Rudolph Angermüller anläßlich seines 65. Geburtstages.
 Mozart und die französische Sprache (2005)
 Ich, Johannes Chrisostomus Amadeus Wolfgangus Sigismundus Mozart. «Eine Autobiografie» (1991)
 Mozart muss sterben. Ein Prozess (2005)

Примечания 

Музыковеды Германии